Marcel-Yves Toulzet, né le  à Montréal (Aude) et mort le  à Carcassonne, est un journaliste (il a notamment travaillé au Midi libre et à La Dépêche du Midi) et romancier français. Il a utilisé les pseudonymes de Sylvia Lang et Max de Saint-Yves.

Il fut également propriétaire, exploitant, de deux cinémas à Carcassonne, le "Rex" et "Les Capucines".

Bibliographie 
 Meurtre à Tanger Le condor Série Police n° 1, 1953
 Je n'ai pas tué Peterson! - collection noire et rose n° 13, 1954
 Faut la boucler, poupée! - collection noire et rose n° 15, 1955
 On assassine chez les fous! - collection noire et rose n° 17, 1955
 Du Sang sur les dollars - collection noire et rose n° 21, 1955
 Du Sang au music-hall! - Le Verrou n° 126, 1955
 L'Assassin au scalpel - Le Verrou n° 131, 1956
Puig Aubert, ambassadeur du sport français, 70.p Éditions de l'Enclume, Carcassonne 1951.

Sous le nom de Sylvia Lang
 Sous un réverbère, 1955
Sous le nom de Max de Saint-Yves
Pas tellement ingénue, 1954

Référence 

Romancier français du XXe siècle
Auteur français de roman policier
Collaborateur de La Dépêche du Midi
Naissance à Montréal (Aude)
Décès en avril 2000
Auteur publié par les éditions Ferenczi & fils
Personnalité masculine utilisant un pseudonyme féminin
Naissance en septembre 1919
Décès à 80 ans
Décès à Carcassonne